Леон Вильгельмович Богу́сский (Богуский) — архитектор-строитель (в звании техника), руководитель строительной конторы товарищества «Фасси и Богусский». Автор множества многоэтажных доходных домов, выполненных в стилях эклектики, модерна и неоклассицизма. По мнению некоторых авторов, эти дома во многом определяют облик ряда улиц Санкт-Петербурга. Большая часть домов, построенных Л. В. Богусским, находится на Васильевском острове и на Петроградской стороне.

Проекты в Санкт-Петербурге

Примечания

Литература

Ссылки 
 Проекты Л. В. Богусского на сайте citywalls.ru

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы эклектики
Архитекторы модерна
Архитекторы неоклассицизма
Архитекторы Российской империи